Qamaninnguit Tasiat bezeichnet:
 Qamaninnguit Tasiat (See, Maniitsoq, nördlich), See im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qamaninnguit Tasiat (See, Maniitsoq, südlich), See im Distrikt Maniitsoq, Grönland